Фінал чемпіонату світу з футболу 1990 відбувся 8 липня 1990 року на «Стадіо Олімпіко», у Римі. ФРН перемогла Аргентину з рахунком 1–0.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Джерела 
 Germany FR - Argentina  

1990
Чемпіонат світу з футболу 1990
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 8 липня
Липень 1990